Медаль «Золота Зірка» — державна нагорода Азербайджану
 Медаль «Золота Зірка» — державна нагорода СРСР